Peng Shuai - uma tenista profissional chinesa.
Han Peng - um futebolista chinês, que atua como atacante.
Peng-Peng Lee - uma ginasta canadense que compete em provas de ginástica artística.
Cui Peng - um futebolista da chinês que atua como meia. 
Peng Dehuai - um proeminente líder militar.
Li Peng - um político chinês.
Peng Zhaoqin - uma jogadora de xadrez dos Países Baixos com participação nas Olimpíadas de xadrez de 1988 e 2014. 
Peng Hsien-yin - um tenista profissional.

Desambiguação